Frailejón puede referirse a:

Plantas 
 Frailejones: Especies del género Espeletia.
 Frailejón plateado: Otro miembro del género Espeletia.

Miscelánea 
  Frailejón: La canción del músico venezolano Vitas Brener.
 Fraile John: El fraile capuchino de la iglesia católica y obispo de la iglesia parroquial de Kelowna, (Nelson).
 Fraile Jonás: El fraile dominico del Santo Oficio.
 Freyle Juan: El escritor bogotano en la colonia del Siglo XVI.
 Fraile Jaén: El municipio andaluz de la provincia de Jaén.
 Fray León: El poeta, humanista y fraile agustiniano del Siglo XVI.